Alexander Tkatschenko (russisch Александр Ткаченко) ist der Name folgender Personen:

* Alexander Jewgenjewitsch Tkatschenko (* 1972), russischer Geistlicher, Erzpriester von St. Petersburg
 Alexander Nikolajewitsch Tkatschenko (* 1955), russischer Boxer 
 Alexander Petrowitsch Tkatschenko (1945–2007), russischer Fußballspieler und Schriftsteller 

Siehe auch:
 Oleksandr Tkatschenko